Der Bezirk Vöcklabruck ist ein Politischer Bezirk des Landes Oberösterreich.

Er ist Teil des Hausruckviertels. Er grenzt im Nordwesten an den Bezirk Braunau am Inn, im Norden an die Bezirke Ried im Innkreis und Grieskirchen, im Nordosten an den Bezirk Wels-Land, im Osten an den Bezirk Gmunden und im Süden und Westen an das Land Salzburg beziehungsweise den Bezirk Salzburg-Umgebung.

Sitz der Bezirkshauptmannschaft ist Vöcklabruck. Der Bezirk ist nach dem Bezirk Linz-Land der zweitbevölkerungsreichste und nach den Bezirken Gmunden und Kirchdorf der flächenmäßig drittgrößte Bezirk in Oberösterreich.

Angehörige Gemeinden 

Der Bezirk Vöcklabruck besteht seit 1868, auf seinem Gebiet bestanden die vier Gerichtsbezirke Vöcklabruck, Frankenmarkt, Mondsee und Schwanenstadt, wobei Schwanenstadt 2005, Frankenmarkt und Mondsee 2013 aufgelöst und dem Gerichtsbezirk Vöcklabruck angegliedert wurden.

Der Bezirk umfasst 52 Gemeinden, davon drei Städte und 13 Marktgemeinden. Damit ist er nach dem Bezirk Innsbruck-Land in Tirol der zweitgemeindereichste Bezirk in Österreich. Die Einwohnerzahlen stammen vom .

Mittelpunkt 
Der Flächenschwerpunkt des Bezirkes Vöcklabruck liegt in der Katastralgemeinde Berg, Gemeinde Berg im Attergau ().

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
Weiterführende Literatur
 Beate Maxian, Helmut Kapeller: Über Mondsee, Attersee, Vöckla und Hausruck: Flugaufnahmen und Betrachtungen zum Bezirk Vöcklabruck Trauner, 2004, ISBN 3-85487-576-2
 Christian Hawle, Gerhard Kriechbaum, Margrit Lehner: Täter – Opfer: Nationalsozialistische Gewalt und Widerstand im Bezirk Vöcklabruck Bibliothek der Provinz Verlag für Literatur, Kunst und Musikalien, 1995, ISBN 3-85252-076-2
 Friedrich Pisar: Der Bezirk Vöcklabruck. Eine Zusammenschau. 2 Bände 1981, ISBN 3-85320-224-1

Weblinks 

 Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck
 Twitter Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck

Einzelnachweise 

Vocklabruck
 
Gegründet 1868